

Communes ou lieux 

 Pina, une commune rurale du Burkina Faso ;
 Pina, une localité au nord du Cameroun ;
 Pina ou Pina de Montalgrao : commune espagnole située dans la communauté valencienne ;
 Rosh Pina : municipalité de Haute Galilée ;
 Pina de Ebro : commune d’Espagne de la communauté autonome d'Aragon ;
  localité du district de Chagres  dans la province de Colon au Panama.

Prénom 
 Pina Bausch (1940-2009), danseuse et chorégraphe allemande ;
 Pina Menichelli (1890-1984), actrice cinématographique italienne de l'époque du cinéma muet ;
 Pina Pellicer (1934-1964), actrice de cinéma mexicaine ;
 Pina Suriano (1915-1950), bienheureuse italienne.

Patronyme 

 Álex Pina (1967-), producteur et scénariste espagnol ;
 Alfred Pina (1887-1966), sculpteur statuaire italien ;
 Álvaro Pina (1906-?), footballeur portugais ;
 Céline Pina (1970-), femme politique, chroniqueuse et essayiste française ;
 Jayla Pina (2004-), nageuse cap-verdienne ;
 Jorge Pina (1977-), escrimeur espagnol ;
 José Salomé Pina (1830-1909) : peintre mexicain ;
 Lionel Pina (1956-), acteur américain
 Paulo Pina (1981-), footballeur international cap-verdien ;
 Simon de Pina (14?-1500), navigateur portugais.

Nom proche 
 Diogo Inácio de Pina Manique (1733-1805), magistrat portugais ;
 Joaquim Pina Moura (1952-), économiste et homme politique portugais.

Œuvres 

 Bad Sneakers and a Piña Colada, album de Hardcore Superstar (2000) ;
 Pina, film de Wim Wenders (2011).